Борщиков — чеченская и ингушская фамилия. Известные носители:
 Борщиков, Абдул-Муслим — всадник Чеченского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.
 Борщиков, Шахид Шухаипович — урядник Чеченского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.